Het wereldkampioenschap superbike van Brainerd 1990 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 10 juni 1990 op de Brainerd International Raceway nabij Brainerd, Minnesota, Verenigde Staten.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Brainerd